Восемь кораблей Королевского флота назывались HMS Intrepid (Бестрепетный):

 HMS Intrepid — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга, бывший французский Serieux; захвачен в 1747; разобран к 1765.
 HMS Intrepid — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1770, на рейдовой службе с 1810; продан в 1818.
 HMS Intrepid — 16-пушечный шлюп; спущен на воду в 1780; затонул в 1800.
 HMS Intrepid — деревянный винтовой исследовательский шлюп, бывший торговый Free trade; закуплен в 1850; недолго назывался HMS Perseverance; переименован в HMS Intrepid в конце 1850; брошен командой в Арктике в 1854.
 HMS Intrepid — деревянный винтовой пароходо-фрегат; спущен на воду в 1855; продан в 1864.
 HMS Intrepid — бронепалубный крейсер типа Apollo спущен на воду в 1891. превращен в минный заградитель в 1910; затоплен в качестве заграждения во время рейда на Зеебрюгге в 1918.
 HMS Intrepid (D10) — эскадренный миноносец типа I; спущен на воду в 1936 ; потоплен авиацией в 1943.
 HMS Intrepid (L11) — Десантно-вертолётный транспорт-док типа Fearless; спущен на воду в 1964. поставлен в отстой в 1991; использовался на запасные части, отправлен на слом в 2008.